San Vicente kan syfta på:

Geografi

Argentina 

 Partido de San Vicente, kommun, Buenos Aires, 
 San Vicente, Misiones,

Chile 

 San Vicente, Chile, Región de O'Higgins, Provincia de Cachapoal,

Colombia 

 San Vicente de Chucurí (ort), Santander, 
 San Vicente (kommun), Colombia, 
 San Vicente, Colombia,

Costa Rica 

 San Vicente, Costa Rica, San José,

Filippinerna 

 San Vicente (Camarines Norte) – kommun i provinsen Camarines Norte
 San Vicente (Norra Samar) – kommun i provinsen Norra Samar
 San Vicente (Palawan) – kommun i provinsen Palawan
 San Vicente (Södra Ilocos) – kommun i provinsen Södra Ilocos

Guatemala 

 Municipio de San Vicente Pacaya, kommun i Departamento de Escuintla
 San Vicente Pacaya, kommunhuvudort, Departamento de Escuintla,

Honduras 

 San Vicente Centenario (ort), Departamento de Santa Bárbara,

Mexiko 

 San Vicente Coatlán (kommunhuvudort), Oaxaca, 
 San Vicente, Tlanalapa, 
 San Vicente, Jiménez, 
 San Vicente, Vanegas, 
 San Vicente, Nayarit, Rosamorada, 
 San Vicente, Apaseo el Alto, 
 San Vicente, Aguascalientes, Asientos, 
 San Vicente, San Felipe, 
 San Vicente, Jilotepec, 
 San Vicente, Nuevo Urecho, 
 San Vicente, Copainalá, 
 San Vicente, Churintzio, 
 San Vicente, Puebla, Jolalpan, 
 San Vicente, Guerrero, Coahuayutla de José María Izazaga, 
 San Vicente, Chapala,

Spanien 

 San Vicent del Raspeig, ort, Valencia, Provincia de Alicante, 
 San Vicente de la Sonsierra (kommunhuvudort), La Rioja, Provincia de La Rioja, 
 San Vicente de la Barquera (kommunhuvudort), Kantabrien, Provincia de Cantabria, 
 Mondoñedo (ort), Galicien, Provincia de Lugo, 
 Curtis (ort i Spanien, Galicien, Provincia da Coruña, lat 43,08, long -8,07), 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Chileförgreningar
Robotskapade Costa Ricaförgreningar
Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar